Der Name Szabolcs bezeichnet

 das Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg in Ungarn
 einen Ort im heutigen ungarischen Komitat Szabolcs-Szatmár-Bereg, siehe Szabolcs (Dorf)
 ein Komitat im ehemaligen Königreich Ungarn, siehe Komitat Szabolcs
 einen ungarischen Herrscher des 9. und 10. Jahrhunderts („Zobolsu“), siehe Szabolcs (Herrscher)
 einen ungarischen Vornamen, siehe Szabolcs (Name)